Crépy (Aisne)
 Crépy (Pas-de-Calais)
ook:
Crépy-en-Valois, Oise